Huit navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Pickle :
 le , une goélette à hunier lancée en 1800 ;
 le , une goélette de 12 canons lancée en 1801, a porté le nom de Pickle à partir de 1809 ,
 le HMS Pickle,  une goélette de 5 canons lancée en 1827 ;
 le HMS Pickle,  un brick capturé en 1852 ;
 le HMS Pickle,  une bombarde lancée en 1855 ;
 le HMS Pickle,  une canonnière à hélice lancée en 1856 ;
 le HMS Pickle,  une canonnière lancée en 1872 ;
 le , un dragueur de mines de classe Algerine lancé en 1943.

Voir aussi 
 

Pickle